Crüger oder Crueger ist der Familienname folgender Personen:

 August Ferdinand Crüger (1795–1881), deutscher Pastor und Pädagoge
 Daniel Crüger (1639–1711), deutscher Mediziner und Poet
 Gerd Crüger (1928–2019), deutscher Phytomediziner
 Gustav von Crüger (1829–1908), preußischer Generalleutnant
 Hans Crüger (1859–1927), deutscher Jurist und Politiker, MdR
 Hardy Crueger (eigentlich Hardy Krüger; * 1962), deutscher Schriftsteller
 Herbert Crüger (1911–2003), deutscher Politiker und Autor
 Hermann Crüger (1818–1864), deutscher Botaniker und Apotheker
 Jens Crueger (* 1984), deutscher Politiker
 Johann Crüger (1598–1662), deutscher Komponist
 Pancratius Crüger (1546–1614), deutscher Humanist und Pädagoge, siehe Pancraz Krüger
 Paul Crüger (um 1550–1593), deutscher Rechtswissenschaftler
 Peter Crüger (auch Peter Krüger, Piotr Krüger; 1580–1639), deutscher Philologe, Astronom und Mathematiker
 Robert von Crüger (* 1864), preußischer Generalmajor
 Theodor Crüger (1694–1751), deutscher lutherischer Theologe und Historiker

Crüger steht für:
 Crüger (Mondkrater), einen Mondkrater

Siehe auch:
 Krüger
 Grüger
 Cruger